Никитиничи  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Никитиничи — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Никитиничи — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.